Regeringen Odvar Nordli var Norges regering fra 15. januar 1976 til Gro Harlem Brundtland overtog posten 4. februar 1981. Det var en ren Arbeiderpartiet mindretalsregering.

Nordli, Regeringen Odvar